Marguerite de Foix-Candale (1473-1536)
 Marguerite de Foix-Candale (v. 1567-1593), épouse de Jean-Louis de Nogaret de La Valette

Voir aussi 
 Marguerite de Foix
Homonymie dynastique